Яблоновка — посёлок станции в Окуловском районе Новгородской области, относится к Угловскому городскому поселению.

География 
Посёлок при станции находится в 10 км к северо-западу от Угловки, в 24 км к юго-востоку от Окуловки.

Население

История 
С конца XIX века до 1918 Яблоновка относилась к Шегринской волости Боровичского уезда Новгородской губернии.

В 1911 в посёлке при ж/д станции Яблоновка было 5 домов с населением 28 человек.

В 1918—1922 существовала Яблоновская волость Боровичского уезда, выделенная из Шегринской волости.

Примечания 

Населённые пункты Окуловского района